Джиро ди Сицилия ()  —  шоссейная многодневная  велогонка,  проходящая  в итальянской области Сицилия. Основана в 1907 году Винченцо Флорио. Проводилась нерегулярно, через значительные промежутки времени. В 1958 (наряду с многодневной), 1973  и 1974 годах велогонка была организована в однодневном формате. После 1977 года не проводилась. В 2019 году велогонка возобновлена как многодневная, включена в календарь UCI Europe Tour, с категорией 2.1.
В 2020 году проведение велогонки отменено из-за пандемии COVID-19.

Победители

Многократные победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 официальный сайт   
 
 
 
 
 
 
  
 Джиро ди Сицилия (cyclingarchives.com)
 Джиро ди Сицилия (procyclingstats.com)
  Джиро ди Сицилия (memoire-du-cyclisme.eu)
 Джиро ди Сицилия (cqranking.com)
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования на Сицилии
Велогонки в Италии